Карл Штакельберг:
 Штакельберг, Карл Адам (1669—1749) — шведский генерал-лейтенант.
 Штакельберг, Карл Карлович — барон, генерал-лейтенант (1865).
 Штакельберг, Карл Рудольфович — капитан, кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).